Влади́мир Толмачёв:
 Толмачёв, Владимир Александрович (1853—1932) — российский генерал-лейтенант.
 Толмачёв, Владимир Викторович (род. 1937) — почётный Строитель России, основоположник инженерного карстоведения.
 Толмачёв, Владимир Николаевич (1886—1937) — советский государственный деятель, нарком внутренних дел РСФСР (1928—1930). 
 Толмачёв, Владимир Яковлевич (1876—1943) — археолог, военный, биолог, живописец.